Сезон 1939 — 4-й сезон для ФК «Трактор» в турнирах союзного уровня и второй в главном дивизионе чемпионата СССР. Финишировав на 4-м месте, «Трактор» показал лучший результат в своей истории, превзойденный волгоградской командой «Ротор» только спустя 54 года.

В чемпионате СССР 1939 года «Трактор» одержал памятные победы над лидерами советского футбола «Спартаком» и «Динамо» (дважды), удостоился оваций за красивую игру на главных стадионах Москвы и Ленинграда. В этом сезоне началась слава сталинградской атакующей связки — «Три П» и случилось скандальное «Дело Пономарёва и Проворнова», потребовавшее вмешательства Иосифа Сталина и обсуждавшееся на заседании в Кремле.

Хронология событий

Подготовка к сезону 
Изменения в составе клуба после сезона 1938 оказались незначительными. В команду был принят и стал её капитаном защитник Константин Беликов, выступавший в Кубке СССР 1938 года за сталинградское «Динамо». Вернулся в родную Одессу играть за местное «Динамо» сильный нападающий Георгий Шляпин.

Предсезонный сбор «Трактор» провёл в Евпатории, куда отправился с опозданием, по вине руководства клуба. Тренер Юрий Ходотов отобрал 18 футболистов, которые шлифовали стиль игры, делая ставку на высокую скорость нападения и комбинации с чередованием длинных и коротких пасов. Работали по известной схеме: сдача норм ГТО — ОФП — теория и практика — политзанятия — товарищеские встречи. Известен результат одной: победа над сборной Евпатории с крупным счётом 6:0. По приезде домой обыграли земляков-зенитовцев — 9:0.

Руководство Сталинградского тракторного завода ставило задачу занять место в первой десятке, иными словами — не выпасть в группу «Б».

Руководство и инфраструктура клуба, как и в 1938 году, были объектами критики в прессе. Многотиражка Тракторного завода писала весной:

Поле стадиона «Трактор» за кочки и отсутствие травы ещё в 1938 году было саркастически прозвано «чёрным». Стадион к тому же имел наименьшее число зрительских мест среди всех команд группы «А».

В апреле Комитет физкультуры СССР (министерство спорта) пригрозил перенести первый домашний матч «Трактора» из Сталинграда в Харьков, если стадион не будет приведён в порядок. Местные власти «ускорили подготовку к озеленению».

В итоге первые 4 домашних встречи команда провела в своём городе, но на стадионе «Металлург». А трава на поле «Трактора» так и не появилась.

Газета «Красный спорт» незадолго до начала сезона назвала «Трактор» одной из трёх слабейших команд турнира.

Чемпионат СССР (первая половина)

Старт турнира. Домашняя серия 
Первые 4 матча «Трактор» провёл против московских клубов и набрал 5 очков из 8 возможных. Команда показала в этих играх характерные черты, отличавшие её и в сезоне 1938.

В первом матче «Трактор» проиграл ЦДКА 2:4, подтвердив репутацию команды, которая много забивает и много пропускает.

Во втором матче, как и в 1938 году, сталинградцы переиграли двукратного на тот момент чемпиона СССР «Динамо», вновь проявив себя «домашней» командой, способной в родных стенах одолеть любого соперника.

В третьем матче с «Торпедо», проигрывая 0:2 к 20-й минуте, «Трактор» добился второй подряд волевой победы. Торпедовцы в начале матча предложили «исключительный темп», который был принят Сталинградом не сразу. При счёте 2:2 игрок «Торпедо» Константин Рязанцев пробил пенальти мимо ворот Аркадия Усова. В сезоне 1938 года 6 из 12 побед «Трактора» также были добыты в матчах, в которых счёт открывал соперник.

В четвёртом матче против «Локомотива», как и во всех предыдущих, «Трактор» первым пропустил гол, но свёл матч к ничьей.

Матчи 5-9. Смена тактики и «Три П» 
В пятиматчевой выездной серии настрой «Трактора» изменился. Команда вместо привычного раскачивания в начале матча стала бежать в атаку с первых минут. На втором году работы тренера Юрия Ходотова рождался новый «Трактор», уверенный в себе на любом стадионе, способный бороться за призовые места.

В матче против «Динамо» (Ленинград) команда, согласно отчётам в газетах «Красный спорт» и «Ленинградская правда», первый тайм провела в напористых атаках, но пропустила в одном из немногих контрвыпадов. В начале второго тайма вратарь «Трактора» Усов не стал реагировать на несильный удар, решив, что мяч пройдет мимо, а он от штанги влетел в ворота — 2:0. Затем Терентьев забил мяч издали мимо выбежавшего вратаря «Динамо». Сталинград продолжал атаковать даже после удаления Валентина Ливенцева за опасную игру против вратаря, но не использовал свои шансы.

В 6-м матче против «Электрика» сталинградцы снова бросились штурмовать чужие ворота с первых минут. Александр Пономарёв на 5-й минуте попал в штангу, а вскоре Балясов забил после подачи углового. В первые 25 минут, по оценке «Красного спорта», «Электрик» был побит по всем пунктам, а Пономарёв «был душой нападения», но увеличить счет «Трактор» сумел лишь на последней минуте. После прострела Сергея Колесникова защитник «Электрика» срезал мяч в свои ворота.

После матча «Красный спорт» писал: 

В 8-м матче против одесского «Динамо» после различных экспериментов и перестановок тренер Юрий Ходотов впервые в сезоне выпустил на поле сочетание «левый полусредний Проценко — центрфорвард Пономарёв — правый полусредний Проворнов». В такой конфигурации атака «Трактора» действовала затем почти во всех матчах сезона. Ставшие знаменитыми «Три П» забили за чемпионат в сумме 33 гола.

После киевской победы в 9-м матче «Трактору» для выхода на текущее первое место достаточно было выиграть следующий матч у лидировавшего на тот момент московского «Спартака».

Матч «Трактор» — «Спартак». Выход в лидеры 
Все билеты на матч были распроданы задолго до начала игры. В Сталинград в надежде впервые увидеть вживую чемпиона потянулись любители из Астрахани, Камышина, а также десятков других городов и населённых пунктов области. Рассчитанные на 15 тысяч человек трибуны заводского стадиона были не в состоянии принять всех желающих. Счастливые обладатели билетов отправились на игру загодя. Вот как это описывает газета «Сталинградская правда»:

А вот как об этом писала заводская многотиражка «Даешь Трактор»:

Отбив первые наскоки чемпиона, хозяева, приступили к штурму спартаковских ворот. Продолжался он с небольшими перерывами на протяжении всего матча, вызывая панику в защитных рядах москвичей. Их капитан Андрей Старостин не справлялся с Александром Пономарёвым и при первой возможности отбивал мячи в аут.

В середине первого тайма Александр Пономарёв, получив пас от… Старостина, не раздумывая, метров с 35 мощно пробил. Не ожидавший от форварда такой прыти вратарь Владислав Жмельков мяч проморгал. Это была единственная оплошность голкипера: в остальном он действовал безупречно и, спас команду от разгрома. Вот как Пономарёв вспоминает тот гол: 

Во втором тайме сначала Василий Проворнов, а затем прорвавшийся Пономарёв забили ещё два гола. Последний спустя полвека описал тренер сталинградцев Юрий Ходотов:

А вот как Пономарёв вспоминает о своём втором мяче:

Чемпион атаковал редко, шансов имел немного, использовал лишь один: не сумев забить ногами, пустил в ход руки. Вот как это было: 

Сталинградцы победили заслуженно, по игре. «Трактор» нанёс первое в сезоне поражение «Спартаку» и впервые оказался в лидерах.

«Призыв» в армию Пономарёва и Проворнова 
Уже на следующий день после победы над «Спартаком» Александр Пономарёв и Василий Проворнов вынуждены были покинуть команду и уехать в Москву. Представители соответственно «Динамо» и ЦДКА убедили их «добровольно» перейти в столичные клубы под угрозой призыва в армию.

Когда новость дошла до местного руководства, глава области Алексей Чуянов при поддержке городских общественных организаций обратился в Политбюро с просьбой посодействовать возвращению футболистов.

Деморализованный «Трактор» проиграл два матча слабым «Стахановцу» 2:4 и «Сталинцу» в гостях 1:7.

Руководство страны взяло в этой истории сторону «Трактора», и уже через две недели Пономарёв и Проворнов вернулись в Сталинград и 17 июля вышли играть против тбилисского «Динамо». Александр Пономарёв забил очередной гол и начал подготовку к принципиальной игре против «своего» московского «Динамо».

Овации на «Динамо» и вмешательство Сталина 
В матче лидеров динамовцы проиграли «Трактору» в третий раз за 10 месяцев. Сталинградский клуб впервые в истории играл при 55 000 зрителей.

«Трактор» с первых минут пошёл вперед, навязав динамовцам высокий темп. В контратаке на 20-й минуте Якушин вышел один на один, защитник «Трактора» догнал его и сбил с нарушением. Сергей Ильин пробил пенальти выше ворот, Усов свободным ударом начал атаку «Трактора», защитник длинным пасом нашел Проворнова — 0:1.

Сталинградцы сохранили инициативу и вскоре заработал право на пенальти, который реализовал Ливенцев. Ещё через две минуты «Трактор» провёл эффектную комбинацию в одно касание, в которой мяч ни разу не коснулся земли, и Терентьев сделал счёт 0:3. Спустя минуту Ильин отыграл один гол, но и во втором тайме больше атаковал «Трактор». Проценко трижды выходил один на один, Евгений Фокин и штанга спасали «Динамо». После финального свистка стадион устроил команде гостей овацию.

28 июля высший орган управления СССР, Политбюро ЦК ВКП(б) провело заседание с тремя вопросами повестки дня:
 О подготовке военного выступления на Халкин-Голе;
 О переговорах с Англией и Францией;
 О переманивании футболистов команды «Трактор». Иосиф Сталин подписал документ о переигровке двух матчей, которые «Трактор» проиграл без Пономарёва и Проворнова.

Из протокола заседания: 

После трёх июльских матчей (не считая аннулированных) «Трактор» оставался лидером чемпионата по потерянным очкам.

Кубок СССР 
Спустя 17 дней после аннулированного проигрыша «Сталинцу» в чемпионате «Трактор» снова приехал в Ленинград, чтобы сыграть с этой командой в первом раунде (1/32 финала) кубка. На 3-й минуте Усов ошибся на выходе — 1:0. «В дальнейшем „Трактор“ играл с большим мастерством и энергией» (газета «Красный спорт»). В первом тайме Ливенцев сравнял счёт, добив мяч после отскока от вратаря.

Во втором тайме арбитр удалил двух сталинградцев за грубую игру — по оценке «Красного спорта», Проценко справедливо, а Иванова «несколько поспешно». В меньшинстве «Трактор» «блестяще защищался и нападал», ленинградцев дважды спасал вратарь. Основное время закончилось вничью.

Выходя на дополнительное время, футболисты «Трактора» второй матч подряд были встречены на чужом стадионе бурной овацией. Вдевятером «Трактор» продолжал играть со «Сталинцем» на равных, и на 113-й минуте Ливенцев забил с пенальти. Когда зрители уже начали покидать стадион, за две минуты до конца второго дополнительного тайма ответный пенальти был назначен в ворота Усова, и ленинградцы спасли матч.

Третья дополнительная 15-минутка по тогдашним правилам игралась до гола. Если бы «Трактор» удержал счёт, на следующий день была бы проведена переигровка в равных составах. Но сил сталинградцам не хватило, и «Сталинец» забил на предпоследней, 134-й минуте игры.

Таким образом, второй год подряд «Трактор» выбыл из кубка СССР на стадии 1/32 финала.

Чемпионат СССР (вторая половина)

Матчи 15-18. Сохранение лидерства 
Крупное поражение от набравшего идеальное форму «Торпедо» сталинградцы потерпели без Проворнова, Проценко и Усова в составе. В довершение к четырём голам москвичи четырежды попадали в штангу.

В матче с «Локомотивом» вернулись в строй все лучшие, а правый край Ливенцев продолжил свою блестящую серию — 7 голов в 6 матчах (включая две игры с аннулированными результатами).

Ленинградское «Динамо» оказало в Сталинграде упорное сопротивление. Первый гол «Трактора» после розыгрыша штрафного был забит, возможно, из офсайда. После него игроки обеих команд занервничали, игра стала грубой. Второй мяч Александр Рудин положил в нижний угол после углового. Во втором тайме «Динамо» 25 минут почти не выпускало «Трактор» со своей половины, Усов неоднократно спасал команду, и один удар пришелся в штангу.

«Жара и скверное состояние поля благоприятствовали сталинградцам, привыкшим к этим условиям», — язвительно подвела итог матча «Ленинградская правда».

В игре с «Электриком» Пономарёв забил несильным ударом после паса Проценко, протащившего мяч с центра поля. Второй тайм команды провели во взаимных атаках, у Сталинграда надёжно сыграл второй вратарь Копылов.

За 10 матчей до конца чемпионата «Трактор» делил первое место со «Спартаком» — по 23 очка после 16 игр.

Поражения в конце турнира 
Из 10 матчей финального отрезка «Трактор» проиграл 6, вдруг превратившись из «грозы лидеров» в команду, способную побеждать только слабых.

Уровень игры «Трактора» падал с каждой неделей. После поражения в 21-м матче от киевского «Динамо» сталинградцы окончательно уступили первую позицию. В том матче первоначально назначенный арбитр из Москвы по какой-то причине не смог приехать и был спешно заменён ростовчанином, никогда ранее не судившем игры на первенство страны. Его откровенно слабая квалификация обернулась для «Трактора» не только обидным поражением, но и потерей трёх тяжело травмированных игроков, в том числе и ключевого защитника Иванова.

Победу над несильным «Стахановцем» в 23-м матче удалось одержать благодаря взятому при счёте 2:3 пенальти.

Возможно, худшими за год были два октябрьских матча со «Сталинцем», которому «Трактор» уступил в третий и четвёртый раз в сезоне (включая аннулированные июльские 7:1). В домашнем матче сил у «Трактора» хватило на один тайм, затем «Сталинец» доминировал. А в гостевой встрече, пропустив первый гол в начале второго тайма, сталинградцы вместо попыток отыграться ушли в глухую оборону, получил ещё два гола и пенальти в свои ворота, который отразил Усов.

Между этими двумя матчами «Трактор» сыграл вничью в Тбилиси, где удалённый с поля Пономарёв плакал в раздевалке.

Выместив в последнем матче злость на «Стахановце» при самой низкой за сезон семитысячной аудитории, «Трактор» финишировал третьим, но у тбилисского «Динамо» оставались три отложенных матча, после которых сталинградцы опустились на четвёртую позицию.

Причины осеннего спада 
Перед началом турнира от «Трактора» не ждали высоких мест, так что болельщики и руководство команды восприняли итоги сезона положительно. Статья в многотиражке Тракторного завода вышла под заголовком: «Большой заслуженный успех одиннадцати голубых» (имея в виду цвета «Трактора»).

В прессе высказывались оценки, что удержаться в числе призёров команде помешала «короткая скамейка», на самом же деле в основе «Трактора» регулярно выходили 14-15 футболистов — столько же, сколько у основных конкурентов.

Возможно, команда оказалась в физической «яме» из-за позднего предсезонного сбора, проведённого по укороченной программе. Могли сказаться на физических кондициях и постоянные передвижения по стране на поездах в жаркое время года — Сталинград находится сравнительно далеко от других городов, команды которых были представлены в группе «А». Напористый скоростной стиль игры «Трактора» был энергозатратным, а команда имела обыкновение продолжать играть в такой футбол даже после удалений одного или двух игроков.

Наконец, на футболистов «Трактора» по ходу сезона свалилось слишком много событий — от неожиданной славы и оваций на чужих стадионах до переживаний из-за «Дела Пономарёва и Проворнова». Тренеру Юрию Ходотову было непросто контролировать эмоции своих подопечных в силу возраста, ему было всего 25. Лидеру команды Пономарёву исполнился 21 год.

Резкий спад с середины сентября и до конца сезона случался с «Трактором» и в двух предыдущих чемпионатах, причём Александр Пономарёв в этот период забивал гораздо реже, чем в летние месяцы, как это и случилось в сезоне 1939.

Форма 
Основная форма: футболки голубые с белой и тёмно-синей поперечной полосами, трусы белые с синей каймой.

Состав 

Старший тренер: Юрий Ходотов.

Трансферы

Пришли

Ушли

Матчи

Товарищеские матчи

Чемпионат СССР

Первый круг

Второй круг

Кубок СССР

Статистика

Индивидуальная

Матчи и голы 

|}
Примечание: два мяча пропущенных вратарями не учитаны, так как неизвестно кто из вратарей пропустил мячи в матче «Трактор» — «Металлург».

Бомбардиры

«Сухие» матчи 

Примечание: в данной таблице учитываются только полные матчи (без замен), в которых вратарь не пропустил голов.

Командная

Турнирная таблица 

Примечание: турнир проводился в два круга, правила предусматривали 2 очка за победу, 1 за ничью, 0 за поражение.

Общая статистика 

Примечание: в данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Общая статистика по турнирам

Примечания

Ссылки 
  Аудио: Истории из жизни… «Трактор» (Сталинград). 1939 год (прямая ссылка)

См. также 
 ФК «Спартак» Москва в сезоне 1939

1939
Трактор